Синтімбру () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Синтімбру () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Синтімбру.
 Синтімбру () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Синтімбру () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Синтімбру.